Fauna može značiti:

 Fauna, životinjski svijet.

 Fauna (božica), rimska božica.